

Personnalités 

 Alexander Fermor-Hesketh (né en 1950), homme politique britannique, ministre, créateur d'écurie de Formule 1 ;
 Henry Hesketh Bell (1864-1952), administrateur colonial britannique ;
 Joe Hesketh (né en 1959), joueur de baseball ;
 Karne Hesketh (né en 1985), joueur japonais de rugby à XV ;
 Kenneth Hesketh (né en 1968), compositeur britannique de musique classique contemporaine.

Toponymes
 Hesketh, localité en Alberta, Canada.

Sports mécaniques 
 Hesketh, constructeur britannique de motos ;
 Hesketh Racing, écurie de Formule 1 de 1973 à 1978 :
 Hesketh 308, Hesketh 308C, monoplaces de Formule 1.